Abordare poate avea sensul de

 Abordare (navigație) - Apropierea, urmată de obicei de legarea, unei nave de bordul altei nave sau de țărm
 Abordare (figurativ) - Începerea studiului unei probleme sau a unui subiect de discuție. Apropria de o persoană pentru a-i vorbi.
Dezambiguizare